Gombert ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Gombert (* 1960), deutscher Erfinder
 Bernhard Gombert (1932–2013), katholischer Pfarrer
 Gerd Gombert (1935–1993), deutscher Maler
 Hermann Gombert (1909–2001), deutscher Kunsthistoriker
 Katharina Gombert (1903–1986), deutsche Theologin
 Martin Gombert (1943–2004), deutscher Radrennfahrer
 Moritz Gombert (1874–1954), deutscher Architekt
 Nicolas Gombert (* um 1495; † um 1560), franko-flämischer Komponist, Kapellmeister und Sänger
 Wilhelm Gombert (1886–1964), deutscher Opernsänger

Außerdem existiert er als geographische Bezeichnung
 Château-Gombert, ein Stadtquartier im 13. Marseiller Arrondissement